From Beyond est le titre original de la nouvelle De l'au-delà, écrite par l'écrivain H. P. Lovecraft en 1920 et publiée pour la première fois en 1934.
 From Beyond est le titre original du film américain Aux portes de l'au-delà, réalisé par Stuart Gordon en 1986.
 From Beyond est un album du groupe Massacre sorti en 1991.